Carlo Maderno, een 17e-eeuws Italiaans architect
Stefano Maderno, een 17e-eeuws Italiaans beeldhouwer, broer van Carlo Maderno
Cesano Maderno, een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan

Niet te verwarren met de achternaam Maderna:
Bruno Maderna, een 20e-eeuws componist